Lovely – singel zespołu Twenty One Pilots
 Lovely – singel Billie Eilish i Khalida